

Astronomia 
 Hamilton – cratere meteoritico lunare

Aziende 
 Hamilton Watch Company – azienda produttrice di orologi
 Hamilton Standard – azienda produttrice di eliche per aeroplani

Cinema 
 Il Comandante Hamilton (Hamilton) – film del 1998 diretto da Harald Zwart
 Hamilton – film del 2006 diretto da Matthew Porterfield
 Hamilton: I nationens intresse – film del 2012 diretto da Kathrine Windfeld
 Hamilton – film del 2020 diretto da Thomas Kail

Geografia 
 Antartide
 Ghiacciaio Hamilton – ghiacciaio sulla costa di Shackleton
 Ghiacciaio Hamilton – ghiacciaio sulla costa di Saunders
 Ghiacciaio Hamilton – ghiacciaio sulla costa di Shirase
 Australia
 Isola di Hamilton – isola del Queensland
 Hamilton – sobborgo di Brisbane – Queensland
 Hamilton – città del Victoria
 Hamilton – città della Tasmania
 Bermuda
 Hamilton – città
 Canada
 Hamilton – città dell'Ontario
 Nuova Zelanda
 Hamilton – città di Waikato
 Regno Unito
 Hamilton – città scozzese
 Stati Uniti d'America
 Hamilton – capoluogo della contea di Marion, Alabama
 Hamilton – città della contea di Martin, Carolina del Nord
 Hamilton – città della contea di Pembina, Dakota del Nord
 Hamilton – capoluogo della contea di Harris, Georgia
 Hamilton – città della contea di Hancock, Illinois
 Hamilton – città della contea di Steuben, Indiana
 Hamilton – città della contea di Marion, Iowa
 Hamilton – città della contea di Greenwood, Kansas
 Hamilton – comune della contea di Essex, Massachusetts
 Hamilton – township della contea di Clare, Michigan
 Hamilton – township della contea di Gratiot, Michigan
 Hamilton – township della contea di Van Buren, Michigan
 Hamilton – città della contea di Coldwell, Missouri
 Hamilton – capoluogo della contea di Ravalli, Montana
 Hamilton – township della contea di Atlantic, New Jersey
 Hamilton – township della contea di Mercer, New Jersey
 Hamilton – città della contea di Madison, New York
 Hamilton – capoluogo della contea di Butler, Ohio
 Hamilton – township della contea di Adams, Pennsylvania
 Hamilton – unincorporated community della contea di Jefferson, Pennsylvania 
 Hamilton – capoluogo della contea di Hamilton, Texas
 Hamilton – città della contea di Loudoun, Virginia
 Hamilton – città della contea di Skagit, Washington
 Hamilton – città della contea di La Crosse, Wisconsin

Musica 
 Hamilton – album di artisti vari del 2015

Persone

Sport 
 Hamilton Academical Football Club – squadra di calcio scozzese

Teatro 
 Hamilton – musical di Lin-Manuel Miranda

Televisione 
 Hamilton – miniserie televisiva del 2001 diretta da Harald Zwart

Altro 
 Clan Hamilton – antica famiglia scozzese
 Hamilton – cognome

Pagine correlate 
Hamiltoniano